Hrabstwo Bollinger –  hrabstwo w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych
 Bollinger Motors – amerykański producent elektrycznych samochodów terenowych
 Bollinger-Champagner – francuski producent szampanów z regionu Szampanii
 Bollinger Shipyards – amerykański producent statków i sprzętu okrętowego
 Bollinger – nazwisko występujące głównie w krajach anglosaskich